Pallium kan avse:

 Pallium (romersk mantel) – ett antikt plagg
 Pallium – ett liturgiskt plagg
 Pallium (hjärnan) – en del av storhjärnan